La rosa tatuata (The Rose Tattoo) – dramma di Tennessee Williams del 1951
La rosa tatuata (The Rose Tattoo) – film del 1955 di Daniel Mann che ricevette 8 nomination al premio Oscar dal dramma omonimo
La Rosa Tatuata – rock band di Genova